

Норрістаун — місто, штат Пенсільванія
 Норрістаун — переписна місцевість, штат Джорджія